Christian County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Christian County Courthouse (Illinois)
 Christian County Courthouse (Kentucky)
 Christian County Courthouse (Missouri)